

Patronyme
 Ernest Ganault, (1868-1936), est un homme politique français.
 Gaston Ganault, (1831-1894), est un homme politique français.
 Renée Trente-Ganault, (1907-2004), est une athlète française.

Homonymie
Homonymie de patronyme